

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Niegocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Niegocin – część wsi  Wilkasy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Niegocin – część wsi  Konikowo w  woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap

Zobacz też 
 Niegocin – jezioro morenowe w Krainie Wielkich Jezior w województwie warmińsko-mazurskim